Loma Bonita steht für folgende Orte in Mexiko:

in Chiapas:
 Loma Bonita (Catazajá)
 Loma Bonita (Villa Corzo)

in Hidalgo:
 Loma Bonita (Hidalgo)

in México:
 Loma Bonita (Ocoyoacac)
 Loma Bonita (Santo Tomás)
 Loma Bonita (Valle de Bravo)

in Morelos:
 Loma Bonita (Tepoztlán)
 Loma Bonita (Yecapixtla)

in Oaxaca:
 Loma Bonita (Loma Bonita)
 Loma Bonita (San Pedro Ixtlahuaca)
 Municipio Loma Bonita, Verwaltungseinheit

in Puebla:
 Loma Bonita (Ajalpan)
 Loma Bonita (Eloxochitlán)